Чемпіонат Хмельницької області з футболу 2014 — чемпіонат Хмельницької області з футболу, який тривав з квітня по листопад 2014 року.

Прем'єр-ліга

Команди-учасниці 

У Чемпіонат Хмельницької області з футболу 2014 взяли участь 11 команд:

Підсумкова таблиця 

|}

 Після 4 туру Команда «Енергетик-Іква» (смт. Стара Синява) знялась зі змагань у зв'язку з відсутністю фінансування.
 Після першого кола команда ФК «Полонне», знялась зі змагання. Після першого кола команда була на 6 місці, 2 перемоги, 3 нічиї, 4 поразки, забили, і пропустили 12-16. Всі ігри другого кола команді зараховують технічну поразку з рахунком 0:3.

Результати матчів

Перша ліга

Груповий етап

Південна зона

Команди-учасниці 

У Чемпіонат Хмельницької області з футболу 2014 Першої ліги (Південна зона) взяли участь 7 команд:

опис:
 ВЛ − Вища ліга
 фг − Фінальна група
 пг − Попередня група

Підсумкова таблиця Південної Зони 

|}

Результати матчів

Центральна зона

Команди-учасниці 

У Чемпіонат Хмельницької області з футболу 2014 Першої ліги (Центральної зони) взяли участь 7 команд:

опис:
 ВЛ − Вища ліга
 фг − Фінальна група
 пг − Попередня група

Підсумкова таблиця Центральної Зони 

|}

Результати матчів

Північна зона

Команди-учасниці 

У Чемпіонат Хмельницької області з футболу 2014 Першої ліги (Північної зона) взяли участь 7 команд:

опис:
 ВЛ − Вища ліга
 фг − Фінальна група
 пг − Попередня група

Перед стартом чемпіонату області ФК «Красилів» знялась зі змагань.

Підсумкова таблиця Північної Зони 

|}

Результати матчів

Фінальний етап

Група «А»

Фінальна таблиця Група «А» 

|}

Результати матчів групи «А»
 «Перлина-Поділля» (смт. Білогір'я) — «Оболонь» (смт. Чемерівці)- 1:3
 «Тетра» (м. Хмельницький) — «Перлина-Поділля» (смт. Білогір'я)- 2:2
 «Оболонь» (смт. Чемерівці) — «Тетра» (м. Хмельницький)- 0:0

Фінальна таблиця Група «Б» 

|}

Результати матчів групи «Б»
 «Олімп» (м. Деражня) — «Вітагро» (м. Волочиськ)- 0:0
 «Епіцентр-Вікторія» (м. Городок) — «Олімп» (м. Деражня)- 5:1
 «Вітагро» (м. Волочиськ) — «Епіцентр-Вікторія» (м. Городок)- 2:4

1/2 фіналу 
 11 жовтня
 м. Хмельницький стадіон ДЮСШ-1
 13:00 «Оболонь» (смт. Чемерівці) — «Вітагро» (м. Волочиськ) 1:3
 15:00 «Епіцентр-Вікторія» (м. Городок) — «Тетра» (м. Хмельницький) 4:1

матч за 3-є місце 
 19 жовтня
 м. Хмельницький стадіон ДЮСШ-1
 «Тетра» (м. Хмельницький) — «Оболонь» (смт. Чемерівці) 1:1 (по пен 8:9)

Фінал 
 19 жовтня
 м. Хмельницький стадіон СК «Поділля»
 «Вітагро» (м. Волочиськ) — «Епіцентр-Вікторія» (м. Городок) 1:0

Кубок області пам'яті Нішніанідзе Д.Г. 

Попередній етап
 МФК «Славута» (м. Славута) — «Поділля» (м. Хмельницький) 0:2
 ФК «Дунаївці» (м. Дунаївці) — «Вітагро» (м. Волочиськ) 1:1 (по пен. 6:5)

1/2 фіналу
 «Поділля» (м. Хмельницький) — ФК «Случ» (м. Старокостянтинів) 1:1 (по пен. 5:4)
 «Збруч» (м. Волочиськ) — ФК «Дунаївці» (м. Дунаївці) 3:0

Фінал

24 серпня
 м. Шепетівка Стадіон «Локомотів»
 «Поділля» (м. Хмельницький) — «Збруч» (м. Волочиськ) 0:2
 Голи: Лук'янов, Мартинюк.

Володар кубка області

 «Збруч» (м. Волочиськ)

Чемпіонат району

Чемпіонат Хмельницького з футболу-2014

Фінальна таблиця Вища ліга 

|}

Фінальна таблиця Перша ліга 

|}

Фінальний турнір Першої ліги За 1-4 місця 

|}

Фінальна таблиця Друга ліга 

|}

Посилання 
 Чемпіонат Хмельницької області з футболу-2014. Прем'єр-ліга
 «Колос» Перша ліга чемпіонату області з футболу-2014. Груповий етап
 ХОФФ Результати матчів
 Чемпіонат Хмельницького з футболу-2014. Вища ліга

Чемпіонат Хмельницької області з футболу
2014 у футболі
2014 в українському спорті
2014 у Хмельницькій області